Харсеев — фамилия и топоним:

 Харсеев, Василий Владимирович — Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации (Новосибирская область).
 Харсеев, Михаил Илларионович (1931—1993) — Герой Социалистического Труда (1966), Лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде (1979 год). 

 Харсеев (Дубовский район) — хутор в Дубовском районе Ростовской области.